Dobrovits Péter (1890–1942) festőművész, politikus
Dobrovits Péter (1940–2017) sportvezető, közgazdász